Giovanni Invernizzi ist der Name folgender Personen:

* Giovanni Invernizzi (Ruderer) (1926–1986), italienischer Ruderer
 Giovanni Invernizzi (Fußballspieler, 1931) (1931–2005), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Giovanni Invernizzi (Fußballspieler, 1963) (* 1963), italienischer Fußballspieler und -trainer